Aledo (Illinois), plaats in de Amerikaanse staat Illinois
 Aledo (Murcia), gemeente in de Spaanse provincie Murcia
 Aledo (Texas), plaats in de Amerikaanse staat Texas